Thomas Ziegler è il nome di diverse persone:
Thomas Ziegler (1947-), pittore ed illustratore tedesco
Thomas Ziegler (1956-2004), scrittore tedesco
Thomas Ziegler (1978- ), hockeista su ghiaccio svizzero
Thomas Ziegler (1980-), ciclista tedesco